

События 
 Консулы Луций Корнелий Мерула (патриций) и Квинт Минуций Терм (плебей).
 Начало года — Антиох в Эфесе. Своему сыну Антиоху он поручил Сирию. Весна — Антиох двинул армию против писидийцев. В Эфес явилось римское посольство. Конфликт этолийцев со Спартой. Послы этолийцев во главе с Тоасом объявили Антиоха военачальником этолийцев и пригласили в Элладу. Смерть Антиоха-младшего в Сирии.
 Антиох заключает союз с Птолемеем, выдал за него замуж свою дочь Клеопатру I и уступил Птолемею как приданое Келесирию, Финикию и Иудею.
 Окончание Пятой Сирийской войны.

См. также

Примечания